Martyn ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Martyn (* 1941), britischer Schlagzeuger, Bandleader und Produzent
 Beverley Martyn (* 1947), britische Sängerin, Songwriterin und Gitarristin
 Christian Martyn (* 2000), kanadischer Schauspieler
 David Forbes Martyn (1906–1970), australischer Physiker 
 Edith How-Martyn (1875–1954), britische Politikerin (ILP) und Frauenrechtlerin
 Edward Martyn (1859–1923), irischer Dramatiker und Politiker (Sinn Féin)
 Henry Martyn (1781–1812), britischer Missionar und Übersetzer
 John Martyn (Botaniker) (1699–1768), britischer Botaniker 
 John Martyn (1948–2009), britischer Musiker 
 Laurel Martyn (1916–2013), australische Ballerina
 Nigel Martyn (* 1966), englischer Fußballtorwart 
 Peter Martyn-Hemphill, 5. Baron Hemphill (1928–2012), britischer Politiker (Conservative Party)
 

Martyn steht für:
 Mount Martyn, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Martin, männlicher Vorname und Familienname